4 miejscowości w Portugalii:
 Lousã – miejscowość i gmina w dystrykcie Coimbra
 Lousã – miejscowość w gminie Castelo Branco
 Lousã – miejscowość w gminie Loures
 Lousã – miejscowość w gminie Torre de Moncorvo